Gyelwa Rinpoche (tib. rgyal ba rin po che) bezeichnet: 

 Dragpa Tsöndrü (grags pa brtson 'grus;  1203–1267), Abt des Klosters Densa Thil
 Dalai Lama